L'édition masculine 2020 du tournoi de tennis d'Auckland se déroule du 13 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait du Russe Daniil Medvedev. Il est remplacé par Tennys Sandgren.

Lauréats

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2020)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2020
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2020
Tennis en janvier 2020